Визентталь () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Форххайм. Население составляет 2536 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 45,90 км². Официальный код — 09 4 74 176.

Коммуна подразделяется на 14 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии